Krok má více významů:

analogové měření
 krok (jednotka) – stará česká jednotka délky

cyklování a vzorkování
 krok (pohyb koně) – nejpomalejší chod koně
 krok (hodiny) – cyklovací zarážka oscilátoru hodin, u setrvačky (nepokoje)
 krok (elektrotechnika) – konstrukční úhel pootočení v krokovém motoru, odpovídá poměru počtu pólů statoru a rotoru
 krok (elektronika) – signál definované délky a definované oblasti hodnot
 strojová instrukce – nejmenší krok při provádění počítačového programu

kultura
 Krok (časopis) – první česky psaný vědecký časopis, založený roku 1821
 KROK – Kulturní revue Olomouckého kraje – kulturní a společenský časopis, vydávaný Vědeckou knihovnou v Olomouci
 Krok (vojvoda) – bájná postava českých dějin
 KROK (taneční škola) – taneční klub a taneční škola v Hradci Králové

Externí odkazy